Młodzianowo peut désigner en Pologne :

dans la voïvodie de Mazovie
 Młodzianowo, village du powiat de Maków
 Młodzianowo, village du powiat de Nowy Dwór Mazowiecki